Керме́к вы́емчатый, или Кермек выемчатоли́стный () — травянистое растение, вид рода  семейства . Ранее этот род иногда относили к семейству .

Таксономия 
Растение было описано Карлом Линнеем под названием Statice sinuata, которому соответствуют до сих пор встречающиеся в русскоязычной литературе названия «статице выемчатая» либо просто «статице». Н. Н. Цвелёв в 1-м томе «Конспекта флоры Восточной Европы» (2012) выделил этот вид в монотипный род Linczevskia (Линчевския), названный в честь советского ботаника Игоря Александровича Линчевского (1908—1997), монографа российских видов кермека и близких к нему родов; соответствующее такому подходу название вида —  (Линчевския выемчатолистная).

Биологическое описание 

Многолетнее травянистое растение. Листья более или менее перистолопастные с закруглёнными боковыми лопастями, собраны в прикорневой розетке.

Стебли (на цветоносных побегах) по рёбрам ширококрылые.

Цветки мелкие, пятичленные, с сухой колесовидной опушённой сине-фиолетовой (иногда синей, голубой, реже розовой или белой) чашечкой, с беловатым или бледно-жёлтым венчиком, собраны в густые колосья, которые, в свою очередь, собраны в метельчатые или щитковидные соцветия. Рыльца нитевидные.

Плод — обратнояйцевидная коробочка.

Число хромосом: 2n = 16, 18.

Распространение 
Родина растения — Средиземноморье, Малая Азия, Северная Африка. Повсеместно культивируется, иногда дичает — например, на Кавказе, на побережье штата Калифорния (США).

Выращивание 

Популярное садовое растение (обычно выращивается как однолетнее), в садоводстве больше известно под названием лимониум тёмно-синий. Растение используется также в качестве сухоцвета, поскольку у правильно засушенных цветущих растений хорошо сохраняется окрашенная чашечка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Limonium во Флоре Северной Америки на сайте eFloras 
 Limonium sinuatum во Флоре Северной Америки на сайте eFloras 
 Многолетние растения рода Кермек, культивируемые в средней полосе России как однолетние // Энциклопедия декоративных садовых растений 
 

Свинчатковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки
Флора Ближнего Востока
Декоративные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum